

Ястшембник — село в гміні Пельґжимка Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ястшембник — село в гміні Санток Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Ястшембник — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства